Shire se refiere a la unidad administrativa usada en el Reino Unido y Australia. También puede referirse a:

Geografía
 Río Shire, atraviesa Malaui y Mozambique.
 Shire (Etiopía), ciudad de Etiopía.

Zoología
 Shire (caballo), raza equina.